Айяри — фамилия. Представители:
 Айяри, Анис (род. 1982) — тунисский футболист, защитник.
 Айяри, Таха (род. 2005) — шведский футболист, полузащитник, брат Ясина.
 Айяри, Ясин (род. 2003) — шведский футболист, полузащитник, брат Тахи.